Conner ist der Familienname folgender Personen:
 Bart Conner (* 1958), US-amerikanischer Turner
 Bruce Conner (1933–2008), US-amerikanischer Künstler
 Chris Conner (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 David Conner (1792–1856), US-amerikanischer Marineoffizier
 David John Conner (* 1947), britischer anglikanischer Bischof
 Dennis Conner (* 1942), US-amerikanischer Segler
 Finis Conner (* 1943), US-amerikanischer Unternehmer
 Fox Conner (1874–1951), US-amerikanischer Armeeoffizier

 Jack Conner (1891–??), englischer Fußballspieler

 John C. Conner (1842–1873), US-amerikanischer Politiker
 Kurtis Conner (* 1994), kanadischer Komiker, YouTuber und Podcaster
 Lacey Conner (* 1976), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Lamar Joseph Conner (* 1959), US-amerikanischer Luftverkehrskaufmann
 Martin Sennett Conner (1891–1950), US-amerikanischer Politiker
 Michael Conner (* 1951), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nadine Conner (1907–2003), US-amerikanische Sängerin
 Pierre Conner (1932–2018), US-amerikanischer Mathematiker
 Richard Conner (1934–2019), US-amerikanischer Wasserspringer
 Ryan Conner (* 1971), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Samuel S. Conner (um 1783–1820), US-amerikanischer Politiker
 Tara Conner (* 1985), US-amerikanisches Model
 Thomas Conner (* 1970), US-amerikanischer Journalist

Conner steht für:
 Conner (Philippinen), Stadtgemeinde in der Provinz Apayao, Philippinen
 Mount Conner, Berg in Australien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conner (Arkansas)
 Conner (Florida)
 Conner (Kalifornien)
 Conner (Kentucky)
 Conner (Montana)
 Conner Heights (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Conner House, in Manassas Park, Virginia, ID-Nr. 81000645
 Conner Street Historic District, in Noblesville, Indiana, ID-Nr. 99000296
 Conner's Bookstore, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 84001684

Siehe auch:
 Conner Peripherals, US-amerikanisches Unternehmen
 Conner Technologies, US-amerikanisches Unternehmen
 Lawrence Konner (* 1949), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Connor
 Conners